Пасо де ла Карета има више значења:

 Пасо де ла Карета (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де ла Карета (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику